est la formule brute de plusieurs isomères.

 Diol
 terpine ou p-menthane-1,8-diol, numéro CAS ,
 p-menthane-3,8-diol, numéro CAS , mélange de 4 paires d'énantiomères
 (1R,2R,5R)-2-(2-hydroxypropan-2-yl)-5-méthylcyclohexanol,numéro CAS 
 (1S,2S,5S)-2-(2-hydroxypropan-2-yl)-5-méthylcyclohexanol,numéro CAS 
 (1R,2R,5S)-2-(2-hydroxypropan-2-yl)-5-méthylcyclohexanol,numéro CAS 
 (1S,2S,5R)-2-(2-hydroxypropan-2-yl)-5-méthylcyclohexanol,numéro CAS 
 (1R,2S,5R)-2-(2-hydroxypropan-2-yl)-5-méthylcyclohexanol,numéro CAS 
 (1S,2R,5S)-2-(2-hydroxypropan-2-yl)-5-méthylcyclohexanol,numéro CAS 
 (1R,2S,5S)-2-(2-hydroxypropan-2-yl)-5-méthylcyclohexanol ou (+)-cis-p-menthane-3,8-diol,numéro CAS 
 (1S,2R,5R)-2-(2-hydroxypropan-2-yl)-5-méthylcyclohexanol,numéro CAS 

 Ester
 formiate de nonyle, numéro CAS 
 acétate d'octyle, numéro CAS 
 propanoate d'heptyle, numéro CAS 
 butanoate d'hexyle, numéro CAS 
 pentanoate de pentyle, numéro CAS 
 hexanoate de butyle, numéro CAS 
 heptanoate de propyle, numéro CAS 
 octanoate d'éthyle, numéro CAS 
 nonanoate de méthyle, numéro CAS 

 Acide carboxylique
 acide décanoïque, numéro CAS